Gillhausen 

ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Heinrich Gisbert Gillhausen (1856–1917), deutscher Bauingenieur und Industriemanager
 Rolf Gillhausen (1922–2004), deutscher Reportagefotograf und Journalist

und bezeichnet außerdem das im 20. Jahrhundert eingesetzte deutsche Passagierschiff Gillhausen (Schiff)

Siehe auch:
 Guido von Gillhaußen (1870–1918), preußischer Offizier und Bataillonskommandeur